Pino von Friedenthal este numele de familie al următoarelor persoane:

 Arthur Georg Pino von Friedenthal (1843–1930) - general austriac
 Felix Pino von Friedenthal (1826–1906) - om politic și oficial austriac

Dezambiguizare